Лазаревский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Лазаревский сельский округ Ленинского района

Кировская область 

 Лазаревский сельский округ Уржумского района